РЭР:
 РЭР — радиоэлектронная разведка.
 РЭР — рок-энциклопедия в журнале «Ровесник».